Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания (ВНИИТР) — институт, специализирующийся по работам в области телевизионного вещания, магнитной видео- и звукозаписи, грамзаписи, радиовещания и радиовещательной акустики и др.

Институт расположен по адресу: 123298, город Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 12.

История 
Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания известен с 1934 года. В это время в СССР была создан Центральная научно-исследовательская лаборатория Грампласттреста. Лаборатория занималась работами в области механической звукозаписи. Благодаря этим работам появилась возможность реставрировать старые механические грамзаписи.

В годы Великой Отечественной войны лаборатория занималась разработкой армейских звуковещательных станций. Эти станции занимались агитацией войск противника. С 1945 года из лаборатории вырос Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи (ВНАИЗ). В 1963 году этот институт был переименован в ВНИИ магнитной записи и технологии радиовещания и телевидения (ВНИИРТ), а в 1970 году переименован в ВНИИ телевидения и радиовещания (ВНИИТР).

В 1996 году предприятие акционировалось и стало открытым акционерным обществом ОАО ВНИИТР.

Работа института 
Институт телевидения и радиовещания с момента своего создания занимался работами в области магнитной записи звука, применение записи для создания передач в радиовещании, телевидении, кинематографии.

В 50-х годах институтом разработаны отечественные студийные и репортажные магнитофоны, в 60—70-х годах — видеомагнитофоны «КАДР-1» и «КАДР-3». В 1980 году институт участвовал в проведении телевизионных трансляций с XXII Олимпийских игр в Москве.

В 1982—1984 годах институтом разработаны видеомагнитофоны второго поколения «Кадр-103СЦ», используемые для телевизионного вещания, в 1987 году — приборы для определения параметров магнитофонных лент.

В 1990-е годы институт работал над вопросами создания телевидения высокой четкости, затем — над разработками приборов техники телерадиовещания: транскодерами, коммутаторами оптико-механическими устройствами для телекамер и др.

С 1994 года ЗАО ВНИИТР занимается сертификациями в Системе ГОСТ Р.

Руководство 
С 2014 года генеральный директор ЗАО ВНИИТР — Кармалито Филипп Алексеевич.

С 1979 по 1987 гг. генеральный директор — Никаноров Сергей Иванович.

Издания 
ВНИИТР издает информационный бюллетень «Телерадиовещание».

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150522132739/http://korrespondent.ru/tesaurus/73/6685/
 ВНИИ телевидения и радиовещания
 http://www.vniitr.ru/about/

Примечания 

Наука в Москве
Телевидение в России
Гостелерадио СССР